

Persone
 Adolf Stieler – cartografo tedesco
 Joseph Karl Stieler – pittore tedesco
 Tobias Stieler – arbitro di calcio tedesco

Altro
 Atlante Stieler – atlante geografico universale
 Gruppo Stieler – organizzazione terroristica irredenta